Йордан Спасов е български хайдутин и революционер, кратовски войвода на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 

Спасов е роден в 1875 година в щипското село Кнеже, което тогава в Османската империя, днес в Северна Македония. Остава без образование и става четник в хайдутската чета на Димо Дедото. С нея в 1895 година участва в Четническата акция на Македонския комитет. При разбиването на четата е заловен и заточен.

Амнистиран, отново се захваща с революционна дейност и в 1900 година става четник в четата на Вътрешната организация, начело с Мирче Ацев. По-късно дълги години е войвода на ВМОРО в Кратовско и обикаля с чета от 15 души.

Съден е от войводски съд и убит в първите дни на Хуриета по обвинение и настояване от страна на Тодор Александров заедно със съименника си войвода Йордан Малкия.

Бележки 

Български хайдути от Македония
Български революционери от Македония
Участници в Четническата акция на Македонския комитет
Дейци на ВМОК
Дейци на ВМОРО
Хора от община Свети Никола
Жертви на междуособици в македоно-одринското революционно движение